Рекомендуемая суточная норма потребления — усреднённое, расчётное количество потребления в пищу различных веществ живым существом в сутки, необходимое для поддержания нормального (здорового) состояния организма. Реже термин может употребляться для указания норм потребления непищевых веществ, например, воды и воздуха. Термин используется в медицине (диетологии), валеологии, ветеринарии.

В качестве периода используются сутки, так как большинство веществ рекомендуется употреблять регулярно и непрерывно. Суточное потребление — это гарантия непрерывного получения организмом необходимых веществ. Но некоторые вещества допускается употреблять с большей периодичностью, делая перерывы.

В пищевой промышленности для указания норм потребления пищевых продуктов, а не отдельных веществ, используется термин «адекватная дневная норма потребления» или просто «норма потребления».

В Российской Федерации рекомендуемые нормы утверждены РПН в «Методических рекомендациях 2.3.1.2432-08. Нормы физиологических потребностей в энергии и пищевых веществах для различных групп населения Российской Федерации.»

Рекомендуемые суточные нормы потребления некоторых веществ

Физиологические потребности взрослого населения 
 белки (50 % из них — животного происхождения):
 от 65 до 117 г/сутки, для мужчин
 от 58 до 87 г/сутки, для женщин
 жиры:
 от 70 до 154 г/сутки, для мужчин
 от 60 до 102 г/сутки, для женщин
 углеводы:
 от 257 до 586 г/сутки (50—60 % от энергетической суточной потребности)
 макроэлементы, в частности,
 кальций 1000 мг/сутки (1200 мг/сутки после 60 лет)
калий 2000 мг/сутки
 микроэлементы, в частности,
 йод 130—200 мкг/сутки
 железо 8-10 мг/сутки (15-20 мг/сутки для женщин)

Физиологические потребности детей 
 белки (60 % из них — животного происхождения):
 до 1 года — 2,2—2,9 г/кг массы тела
 старше 1 года — от 36 до 87 г/сутки
 жиры:
 до 1 года — 5,5—6,5 г/кг массы тела
 старше 1 года — от 40 до 97 г/сутки
 углеводы:
 до 1 года 13 г/кг массы тела
 старше 1 года от 170 до 420 г/сутки

Витамин C 
 Взрослые мужчины — 90 мг/сутки.
 Взрослые женщины — 75 мг/сутки.
 Дети (с момента рождения и до 18 лет) — 30—90 мг/сутки.

Аминокислоты 
см. Незаменимые аминокислоты

Жирные кислоты

Суточные нормы потребления энергии

Физиологические потребности взрослого населения

Энергия ккал 

 от 2450 до 3750 ккал/сутки для мужчин
 от 2000 до 2850 ккал/сутки для женщин

Физиологические потребности лиц престарелого и старческого возраста 

 от 1950  до 2300 ккал/сутки для мужчин
 от 1700 до 1975 ккал/сутки для женщин

 Незаменимые пищевые вещества:
 Незаменимые аминокислоты
 Незаменимые жирные кислоты
 Гипервитаминоз
 Гиповитаминоз
 Здоровое питание
 Биологически значимые элементы

Примечания

Ссылки 
 https://ods.od.nih.gov/Health_Information/Dietary_Reference_Intakes.aspx 
 https://fnic.nal.usda.gov/dietary-guidance/dietary-reference-intakes 
 

Диетология